The Best of Keane — первый официальный сборник британской рок-группы Keane, изданный 11 ноября 2013 года лейблом Island Records. Выпуск сборника приурочен к десятилетию с момента выхода первого альбома Keane, Hopes and Fears.

Альбом был анонсирован 16 августа на официальном сайте Keane. Новый сборник содержит лучшие хиты и песни с би-сайдов первых пяти альбомов группы: Hopes and Fears, Under the Iron Sea, Perfect Symmetry, Night Train и Strangeland, а также две новые песни — песни «Higher Than the Sun» и «Won’t Be Broken», написанные в период работы над диском Strangeland. Также в альбом включена песня под названием «Russian Farmer’s Song», ранее не издававшаяся.

Список композиций 

Альбомы Keane
Альбомы Island Records